1970 Голяма награда на Германия е 18-о за Голямата награда на Германия и осми кръг от сезон 1970 във Формула 1, провежда се на 2 август 1970 година на пистата Хокенхаймринг близо до град Хокенхайм, Германия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Германия